Gaimardia är ett släkte av gräsväxter. Gaimardia ingår i familjen Centrolepidaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gräsordningen
Gaimardia